Die Gruppe C der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2015 umfasste Neuseeland, Argentinien, Tonga, Georgien und Namibia. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 19. September und dem 11. Oktober statt.

Tabelle

Spiele

Tonga – Georgien

Neuseeland – Argentinien

Neuseeland – Namibia

Argentinien – Georgien

Tonga – Namibia

Neuseeland – Georgien

Argentinien – Tonga

Namibia – Georgien

Neuseeland – Tonga

Argentinien – Namibia

Weblinks 

 Offizielle Website

C